Queen's Club-mesterskaberne 2021 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 14. - 20. juni 2021. Det var den 118. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og turneringen blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet cinch Championships.

Matteo Berrettini blev den første italienske vinder af Queen's Club-mesterskabet i herresingle, da han i finalen besejrede Cameron Norrie med 6-4, 6-7(5), 6-3. Det var Berrettinis femte turneringssejr på ATP Tour men hans første på ATP Tour 500-niveau. Han blev den første spiller, der vandt titlen ved sin første deltagelse i turneringen, siden Boris Becker vandt i sin debut i 1985.

Doubletitlen blev vundet af Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som i finalen vandt med 6-4, 7-5 over Reilly Opelka og John Peers. Herbert og Mahut vandt dermed Queen's Club-titlen for tredje gang, efter at de tidligere havde vundet turneringen i 2015 og 2016. Og det franske par vandt dermed deres anden turnering på to uger, eftersom de ugen før havde vundet French Open-mesterkabet. Opelka og Peers spillede deres første turnering som makkere. Sejren var den 21. doubletitel i Pierre-Hugues Herberts karriere på ATP Tour, mens Nicolas Mahut vandt sin 33. ATP-titel. Det var deres 19. turneringssejr som makkere.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 1.290.135, hvilket var et fald på ca. 38 % i forhold til den foregående turnering i 2019. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, heraf:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 3. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 spiller, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Deltagere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 24 par, der var fordelt på:
 21 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 

 ATP World Tour - cinch Championships

Referencer 

2021
ATP Tour 2021